Tománek (v přechýlené podobě Tománková) je české nebo slovenské příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Eduard Tománek (1936–???) – český politik
 Evald Tománek (1884–1966) – český epidemiolog a hygienik
 Florian Tománek (1879–1948) – slovenský římskokatolický kněz politik
 Jan Tománek – více osob
 Johann Tomanek (1818–1876) – rakouský a moravský politik
 Josef Tománek (1889–1974) – česko-americký malíř
 Jozef Tománek (* 1945) – bývalý slovenský fotbalista
 Karel František Tománek (* 1962) – český dramatik a divadelní dramaturg
 Pavel Tománek (1942–2017) – český fyzik, specializující se na nanotechnologii a optoelektroniku, a vysokoškolský pedagog
 Rafael Tománek (* 1959) – bývalý slovenský fotbalista
 Roman Tománek (* 1986) – slovenský hokejista
 Štefan Tománek (* 1948) – bývalý slovenský fotbalista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení